

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Lachowa – część wsi Łętownia w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Lachowa – część wsi Witów w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Lachowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska